Percy Jackson peut désigner :
  (1894-1959), un footballeur ;
  (1906-1972), un joueur de hockey sur glace ;
  (1907-1970), un footballeur ;

fiction
 Percy Jackson, un personnage de la série de romans fantasy Percy Jackson.

 Percy Jackson, une série de cinq romans de fantasy ;
 Percy Jackson : Le Voleur de foudre, un film américano-canado-britannique réalisé par Chris Columbus, sorti en 2010.
 Percy Jackson : La Mer des monstres, un film américain réalisé par Thor Freudenthal, sorti en 2013.